Bühlmayer steht für:

 C. Bühlmayer, ehemaliger k.u.k. Hof-Vergolder und Bilderrahmer in Wien
 Conrad Bühlmayer (1835–1883), österreichischer Landschafts- und Tiermaler sowie Radierer

Siehe auch:
Bihlmayer 
Bihlmaier 
 Bühlmeyer